«Hysteria» — песня английской рок-группы Def Leppard. Была выпущена в качестве третьего сингла с их альбома Hysteria (1987). В VH1 Storytellers: Def Leppard, вокалист Джо Эллиот сказал, что название песни придумал барабанщик Рик Аллен. Акустический вариант песни был исполнен Эллиотом и гитаристом Филом Колленом на Classic Albums VH1.

Список композиций

7": Bludgeon Riffola / Mercury / 870 004-7 (США) 
 «Hysteria»
 «Ride into the Sun»

Чарты

Кавер-версии 
 Английская металкор-группа Asking Alexandria записала кавер-версию «Hysteria» для их мини-альбома Under the Influence: A Tribute to the Legends of Hard Rock.

Примечания 

Синглы Def Leppard
Рок-баллады
Композиции хард-рока
Песни, спродюсированные Робертом Джоном Лангом